Novo mesto je lahko:
 Novo mesto je mesto in istoimenska Mestna občina Novo mesto v Sloveniji
 Novo mesto - roman Mirana Jarca
 Škofija Novo mesto
 Dunajsko Novo mesto - mesto v Avstriji (izvirno nemško Wiener Neustadt)
 več mest na Češkem, češki zapis je Nové Město:
 Nové Město na Moravě
 Nové Město nad Metují
 Nové Město pod Smrkem
 Nové Město nad Cidlinou
 Nové Město-Praha je tudi predel oz. mestna četrt Prage

 slovaški zapis Nové Mesto označuje kraje:
 slovaško mesto Nové Mesto nad Váhom
 Kysucké Nové Mesto, kraj na Slovaškem
 madžarsko mesto Sátoraljaújhelyi s slovaškim imenom Nové Mesto pod Šiatrom
 tudi nekateri deli slovaških mest imajo ime Nové Mesto:
 Nové Mesto, Bratislava, del mesta Bratislava
 Nové Mesto, Košice, del mesta  Košice
 Nové Mesto, Poprad, del mesta Poprad
 Nové Mesto, Trnava, del mesta  Trnava
na Poljskem več toponimov Nove Miasto - ime nekaj mestnih predelov večjih poljskih mest in tudi ime dveh manjših mest:
 Nowe Miasto Lubawskie
 Nowe Miasto nad Pilicą

Glej tudi 

 mesto
Novi Grad / Novigrad
 Neustadt
 Civitas nova / Civit`a nuova
Staro mesto